Die Abkürzung MPN steht für:

 most probable number, statistisches Verfahren zur Abschätzung der Anzahl von Mikroorganismen in der Mikrobiologie, siehe Titerverfahren
 Myeloproliferative Neoplasie, Oberbegriff für eine Gruppe von Knochenmarkserkrankungen
 manufacturer’s part number, siehe Artikelnummer
 Flugplatz auf den Falkland-Inseln, siehe RAF Mount Pleasant
 politische Partei in Niger, siehe Nigrische Patriotische Bewegung
 Musik Promotion Network, Internet-Plattform zur Musik-Bemusterung in Deutschland

Abkürzung